Lucanus ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Lucanus (Friedrich Gottfried Hermann Lucanus; 1793–1872), deutscher Apotheker, Kunsthistoriker und Restaurator
 Friedrich von Lucanus (Friedrich Kurt Hermann von Lucanus; 1869–1947), deutscher Tierpsychologe
 Hermann von Lucanus (1831–1908), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker

Lucanus ist das Cognomen folgender Personen:
 Caecilius Lucanus (2. Jh.), römischer Offizier
 Lucius Attius Lucanus (1. Jh.), römischer Offizier
 Marcus Annaeus Lucanus (bekannt als Lukan; 39–65), römischer Dichter

Lucanus steht für:
 St. Lucanus, diverse Heilige, siehe Lukan #Heilige
  Lucanus (Gattung) Käfergattung aus der Familie der Schröter oder Lucanidae, bekannteste Art Lucanus cervus, siehe Hirschkäfer

Siehe auch:
 Lucan (Begriffsklärung)
 Lukan